Windt, de Windt kan verwijzen naar:
 Jan de Windt  (1715 - Oranjestad (Sint Eustatius), 1775), commandeur van Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten
 Kaat De Windt (* 1963, Brussel), een Belgische pianiste en componiste
 Pieter (Peter) Windt (* 1973, Veendam), een Nederlands hockeyer
 Pierre ("Peppie") Eric Omar de Windt (* 1983, Oranjestad), een Arubaans atleet
 Reginald de Windt (* 1983, Curaçao), een judoka uit Curaçao

Van der Windt:
 Christophe "Chris" van der Windt (Sint-Jans-Molenbeek, 1877 - Leiden, 1952), een Nederlands kunstschilder
 Hendrik ("Henny") Johannes van der Windt (* 1955), een Nederlands ecoloog en wetenschappelijk medewerker
 Jacob van der Windt (Vlaardingen, 1745 - 1792), een Nederlandse volksheld uit de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog
 Laurent (Loran) van der Windt (Brussel, 1878 - Leiden, 1916), een Nederlands kunstschilder